

Chimica 
 S56 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.56 – idrovolante monomotore biplano da turismo della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-56 – elicottero bimotore della Sikorsky Aircraft Corporation